Personen
 Ben van Dorst (1907-1944), Nederlands technisch ambtenaar en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Larissa van Dorst (1992), Nederlandse handbalster
 Raven van Dorst (1984; tot 2021 Ryanne van Dorst geheten), Nederlandse presentator, rockzanger en rockgitarist